Herb gminy Zduny (województwo łódzkie)
 Herb miasta i gminy Zduny (woj. wielkopolskie)